Casimir III van Gniewkowo, medehertog van Inowroclaw (ca. 1294-1314), hertog van Gniewkowo (1314-ca. 1350)
 Casimir III van Polen, koning van Polen (1333-1370)
 Casimir III van Pommeren, hertog van Stettin (1372-1404)
 Casimir III van Płock, hertog van Mazovië (1454-1475)